Владимир Коман:
 Коман, Владимир (род. 1989) — венгерский футболист, полузащитник.
 Коман, Владимир Михайлович (род. 1964) — советский футболист.